Scheerbach ist ein Gewässername:

 Scheerbach (Gänsbach), rechter Zufluss des Gänsbachs (zum Gauangelbach) in Schatthausen, Stadt Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Scheerbach (Heidengraben), linker Zufluss des Heidengrabens (zur Schutter, zur Kinzig) in Lahr/Schwarzwald, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Scheerbach, Oberlaufname des Hütbach (Ascha), linker Zufluss der Ascha in Schneeberg, Markt Winklarn, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Scheerbach (Saar), rechter Zufluss der Saar in Kleinblittersdorf, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Scheerbach (Sersbach), linker Hauptstrang-Oberlauf des Sersbachs (zur Nordschwarzwälder Murg) bis Bermersbach, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Scheerbach (Umlach) oder Schorrenbach oder Buchwaldgraben, rechter Zufluss der Umlach in Fischbach, Gemeinde Ummendorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Scherbach